Праді́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Ліможа, 29 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 93,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Прадін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Прадін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез